Ciranjang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciranjang, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciranjang, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar